– nave da battaglia  varata nel 1904; affondata nel 1923 per prove di bombardamento
 – nave da battaglia  varata nel 1942; dal 2000 è diventata una nave museo ormeggiata presso Camden
 – sottomarino statunitense a propulsione nucleare di classe Virginia, varato nel 2022

New Jersey